La créature M-113 est un extraterrestre de l'univers de fiction de Star Trek, et plus particulièrement de la Star Trek (la série originale), où elle apparaît dans l'épisode Ils étaient des millions.

Physiologie 
Dernière survivante de son espèce, cette créature a, pour autant que l'on puisse en juger sur un seul spécimen, de longs cheveux blancs et une peau extrêmement ridée d'une couleur verdâtre. Les mains sont garnies d'imposantes ventouses qui lui permet d'absorber le sel dont elle se nourrit.

Cette espèce est manifestement sensible et, selon le professeur Robert Crater, elle a besoin d'affection.

Elle est capable de prendre l'apparence d'êtres humains ainsi que leur voix.

Histoire 
Après avoir tué Nancy Crater, vers 2264, elle vit auprès de son mari Robert Crater.

En 2266, la créature commence à tuer des membres d'équipage de l'Enterprise car elle se nourrit du sel contenu dans leur corps. Le dernier spécimen de l'espèce est finalement tué par le docteur Leonard McCoy quand il menace la vie du capitaine James Kirk (voir Star Trek, la série originale : Ils étaient des millions — The Man Trap).

M113